TTC steht für:

 TTC (Band), französische Hip-Hop-Formation

TTC steht als Abkürzung für:
 Trade and Technology Council, ein transatlantisches Kooperationsforum
 Telecommunication Technology Committee, japanische Standardisierungsorganisation für Telekommunikationsnetze
 Terézváros Budapest, ehemaliger ungarischer Fußballverein
 Triphenyltetrazoliumchlorid, ein Redox-Farbstoff
 Top Trading Cycle, ein Algorithmus
 Toronto Transit Commission, die Torontoer Verkehrsbetriebe
 The Tower Company GmbH, deutsches Flugsicherungsunternehmen, siehe DFS Aviation Services
 Transbay Transit Center, geplanter Bahnhof in San Francisco
 Threshold of Toxicological Concern, ein Konzept zur Risikobewertung von chemischen Substanzen
 Trockentrenntoilette, siehe Komposttoilette #Komposttoilette mit Urintrennung 
 TischTennis Club

ttc steht als Dateinamenserweiterung für:
 TrueType Collection, ein Schriftdateiformat, siehe TrueType

TT&C steht für:
 TT&C (Telemetry, Tracking and Command) in der Satellitentechnik

Abkürzung